Ветивер, или Ветиверия цицаниевидная () — растение семейства Злаки, происходящее из Индии и культивируемое также в Китае, Японии, Бразилии, на Яве, Гаити и Реюньоне ради получаемого из его корней эфирного ветиверового масла.

Ветиверовое масло очень плотное и тяжёлое. Является хорошим эмоционально расслабляющим средством: масло ветивера используется в ароматерапии. В тамильской литературе Средних веков описано его применение.

Ботаническая классификация

Синонимы 
По данным The Plant List на 2010 год, в синонимику вида входят:
 , nom. illeg.
 
 
 , nom. inval.
 
 , nom. illeg.
 , nom. inval.
 
 
 
 , nom. inval.
 
 , nom. inval.

Примечания

Ссылки 

Злаки
Флора Южной Азии